Humbert-Droz peut désigner :

 Amédor Humbert-Droz (1798-1865), homme politique suisse ;
 Henry-Louis Humbert-Droz (1839-?), général français ;
 Jenny Humbert-Droz (1892-2000), communiste et pionnière suisse du féminisme, épouse de Jules Humbert-Droz ;
 Joseph Humbert-Droz (?-1712), architecte du prince de Neuchâtel, en Suisse ;
 Jules Humbert-Droz (1891-1971), pasteur, journaliste et communiste suisse, époux de Jenny Humbert-Droz.

Patronyme suisse